Le terme dégagement indique, de manière générale, la possibilité de se soustraire à une contrainte. Il peut s'agir :
 d'une zone devant rester libre pour permettre la circulation, voir par exemple dégagement (théâtre) ;
 d'une rainure pratiquée dans une pièce et permettant d'éviter un contact local ou bien permettre le passage d'une autre pièce, voir dégagement (technique) ;
 du fait de soustraire quelqu'un à un danger, voir dégagement d'urgence ;
 du fait de se soustraire à la saisie d'une autre personne, voir glossaire des sports de combat et prises de dégagement en sauvetage aquatique ;
 du fait, pour un gaz ou un rayonnement, de s'échapper d'une enceinte (dégagement toxique ou radioactif, dégagement de chaleur, …) ;
 d'un coup visant à envoyer le volant au fond du demi-terrain adverse, voir techniques de badminton.